Cullinan – miasto w Południowej Afryce
 Cullinan – największy wydobyty diament
 Cullinan Towers – wieżowiec w Hongkongu

Osoby"
 Alphonsus Cullinan – rzymskokatolicki biskup
 Cormac Cullinan – południowoafrykański pisarz
 Daryll Cullinan – południowoafrykański zawodnik krykieta
 Patrick Cullinan – południowoafrykański pisarz
 Shane Cullinan – brytyjski kompozytor
 Thomas Cullinan – dyrektora angielskiej spółki diamentowej, zobacz Cullinan – największy wydobyty diament